Le comparatisme est généralement l'étude comparée de différents éléments, systèmes ou sciences. Par exemple :

 l'anatomie comparée ;
 la biologie comparée ;
 le droit comparé ;
 l'histoire comparée ;
 la littérature comparée ;
 la linguistique comparée ;
 la mythologie comparée ;
 la politique comparée ;
 la religion comparée.

Homonymie
Comparatisme